Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Bogotá 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Santiago Giraldo che ha battuto in finale Bruno Echagaray 6-3, 1-6, 6-2.

Teste di serie 

 André Sá (semifinali)
 Jacob Adaktusson (quarti di finale)
 Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
 André Ghem (primo turno)

 Santiago Giraldo (Campione)
 Norikazu Sugiyama (secondo turno)
 Assente
 Brian Dabul (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Bogotá 2006